

Sigles 

GRS est un sigle composé de trois lettres qui peut désigner :
 garantie de résultat solaire, une garantie de résultat pour les installations solaires thermiques ;
 Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GmbH, un centre de recherche nucléaire à Cologne en Allemagne ;
 Global Recycling Standard'', le référentiel mondial du recyclage textile ;
 Grand réseau sud, un réseau de carrières s'étendant sous plusieurs arrondissements du sud de Paris.
 Groupe de recherche sur la socialisation.
 Groupe révolution socialiste, un parti politique martiniquais.
 Groupement de recherches sous-marines, le premier nom du CEPHISMER, un organisme de la marine française.
 gymnastique rythmique et sportive, le nom donné à la gymnastique rythmique de 1975 à 1998.
 Gauche républicaine et socialiste, un parti politique français fondé en 2019.

Code 
GRS est un code qui peut désigner :
 Aérodrome et base aérienne de Grosseto, selon la liste des codes AITA des aéroports/G.

Abréviation 
GRS est une abréviation qui peut désigner :
 Granat source, utilisé dans la désignation des sources de rayons gamma découvertes par le satellite artificiel Granat.

Code